Paul Moreau peut désigner :
 Paul Moreau-Vauthier (1871-1936), sculpteur français ;
 Paul Moreau (1925-2005), homme politique français ;
 Paul Moreau (1929-1995), homme politique français de La Réunion.